Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Greg Rusedski e Paul Wekesa 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Henrik Holm /  Peter Nyborg (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (semifinali)

 Anders Järryd /  Mikael Tillström (Campioni)
 Jordi Arrese /  Jose-Antonio Conde (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1994